Krakau kan avse:

Geografi
Krakau – i tyskspråkig liksom i äldre svenskspråkig litteratur namn på Kraków
Krakau (distrikt) – ett administrativt distrikt inom Generalguvernementet 1939–1945

Personer
Carl Krakau (1870–1920), en svensk direktör
Torsten Krakau (1921–2013), en svensk läkare